М21:

 М21 — рассеянное скопление в созвездии Стрельца.
  — автомобильная дорога федерального значения в России, ведущая от Волгограда в направлении на Донецк, Днепр, Кропивницкий.
  — автомобильная дорога на территории Украины международного значения Житомир — Могилёв-Подольский — государственная граница с Молдавией.